Тольва () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь 59.14 км². Население — 171 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски
Города Уэски